Samuel Butler (poeta) — inglês; autor de Hudibras (1612-1680)
 Samuel Butler (escritor) — filósofo, escritor e ensaísta; autor de Erewhon (1835-1902)

Desambiguações de antropônimos